Hattar kan syfta på:

 Hattar –  en mer eller mindre styv huvudbonad med kulle och i regel ett brätte, se Hatt
 Hattar – ett politiskt parti i Sverige under Frihetstiden, se Hattpartiet
 Hatt – en del av vissa svampars fruktkropp, se Hattsvampar